Мару има више значења:

 Мару (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Мару (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији